Eschlböck ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Eschlböck (1940–2018), österreichischer Koch
 Michael Eschlböck (* 1961), österreichischer Sportkommentator